Black Tiger steht für:

 Black Tiger (Rapper) (Urs Baur; * 1972), Schweizer Rapper
 Black Tiger (1978) (Good Guys Wear Black), US-amerikanischer Film von Ted Post 
 Black Tiger (Computerspiel), Computerspiel (1987)
 Black Tiger Garnele, Handelsname der Garnele Penaeus monodon

Black Tigers steht für
 Black Tigers, Guerillagruppe in Sri-Lanka, siehe Liberation Tigers of Tamil Eelam #Black Tigers